Diese Liste der Mitglieder des 19. Wiener Landtags und Gemeinderats (Stand: 5. November 2015) listet alle Abgeordneten zum Wiener Landtag und Gemeinderat in der 19. Wahlperiode (2010 bis 2015) auf.

Geschichte 
Von den 100 Mandaten entfielen nach der Wiener Landtags- und Gemeinderatswahlen 2010 49 auf die Sozialdemokratische Partei Österreichs, 27 auf die Freiheitliche Partei Österreichs, 13 auf die Österreichische Volkspartei und 11 auf Die Grünen Wien.

Die Wahlperiode begann mit der Angelobung des Landtags und Gemeinderates am 25. November 2010, in der ersten Landtagssitzung wurde zudem mit der Landesregierung Häupl V die erste Rot-grüne Koalition Österreichs auf Landesebene gewählt.

Funktionen

Landtagsabgeordnete

Einzelnachweise 

19